Ајлин Мухика () кубанска је глумица и модел.

Филмографија

Спољашње везе

Напомене и референце 

Рођени 1974.
Кубански глумци